Истанбул куп 2009. — жене појединачно је ВТА тениски турнир који је одигран 27. јула - 4. августа 2009. године у Истанбулу (Турска). Играо се на отвореним теренима, са подлогом од шљаке, са учешћем 32 тенисерке из 17 земаља. Турнир је из групе Међународних са наградним фондом од 220.000 долара.

Играо се на отвореним теренима, са подлогом од шљаке, са учешћем 32 тенисерке из 17 земаља.

Прошлогодишња победница, Пољакиња, Агњешка Радвањска није бранила титулу.

Победила је Рускиња Вера Душевина која је у финалу победила Лусију Храдецку из Чешке са 2:0 (6:0, 6:1).

Следеће играчице добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (ВК):

  Пемра Озген
  Ипек Сеноглу
  -{Cagla Buyukakcay}-

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (КВ):

  Анастасија Јакимова
  Јекатерина Џехалевич
  Аљина Јидкова
  Јулијана Федак

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 21. јула 2009.
Уместо повређене Јарославе Шведове са специјалном позивницом играла је Дарја Кустова из Бекорусије.

Резултати

Прва половина

Друга половина

Финале

Спољашње везе 

 Главни турнир 
 Квалификације

Истанбул куп
Тенис 2009.